Charland ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Charland (1930–2013), kanadischer Skispringer
 Rene Charland (* 1928), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer